— 26-мм польский сигнальный пистолет.

История 
Разработка сигнального пистолета для замены находившихся на вооружении СПШ была начата во второй половине 1970-х годов. После завершения испытаний в 1978 году пистолет был официально принят на вооружение и его производство освоил оружейный завод в Радоме.

Описание 
Пистолет однозарядный, с курковым ударно-спусковым механизмом.

Страны-эксплуатанты 
  — с 1978 года используется в вооруженных силах и иных государственных силовых структурах

Литература 
 26 mm pistolet sygnałowy wz. 1978 i wz. 1944. Opis i użytkowanie. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.
 Ciepliński A., Woźniak R., Encyklopedia współczesnej broni palnej, Warszawa: WIS, 1994. ISBN 83-86028-01-7

Сигнальные пистолеты Польши
Появились в 1970 году в Польше